Том Босли (, 1 октября 1927 — 19 октября 2010) — американский актёр, наиболее известный по ролям в сериалах «Счастливые дни», «Она написала убийство» и «Тайны отца Даулинга».

Биография 
Томас Эдвард Босли родился в еврейской семье в Чикаго. Во время Второй мировой войны служил в Военно-морских силах США.

В 1947 году, во время обучения в Университете Де Поля в Чикаго, состоялся его театральный дебют. В 1949 году был удостоен премии «Тони», за роль в бродвейском мюзикле «Фиорелло!». В кино актёр дебютировал в 1963 году в фильме «Любовь с подходящим незнакомцем», в котором снимался вместе с Натали Вуд.

Дальнейшая его карьера была сосредоточена на телевидении, где он стал известен благодаря своим ролям в телесериалах «Счастливые дни», «Она написала убийство» и «Тайны отца Даулинга». Благодаря своему запоминающемуся голосу, Том часто принимал участие в озвучивании мультфильмов, телепередач и документальных фильмов. Последней его ролью стал Артур в романической комедии 2010 года «План Б» с Дженнифер Лопес в главной роли.

В 1990 году он сделал радиорекламу для новой автомобильной компании Saturn. Позже он был телевизионным представителем SMC (Specialty Merchandise Corporation).

Том Босли умер 19 октября 2010 года в возрасте 83 лет в своём доме в Палм-Спрингс, штат Калифорния, от стафилококковой инфекции.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Тони»
Похороненные на кладбище Голливуд-Хиллз